Partido Social Democrático ist der Name mehrerer Parteien:

In Brasilien gleich mehrere gleichlautender, aber nicht in direkter Nachfolge stehenden Parteien:
 Partido Social Democrático (1945), erloschen
 Partido Social Democrático (1987), erloschen
 Partido Social Democrático (2011)

Kap Verde:
 Partido Social Democrático (Kap Verde)

Siehe auch:
 Partido Social Democrata
 Partido Social Democrata (Osttimor)
 Partido Social Demócrata
 Partida socialdemocratica da la Svizra
 Liste sozialdemokratischer Parteien
 Sozialdemokratische Partei